Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2003 je petinpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 6. aprila do 2. novembra 2003.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred MotoGP

{|
|

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Konstruktorsko prvenstvo

Razred MotoGP

2003 v športu
2003